Ibis bezeichnet:
 Ibisse (Threskiornithidae), eine Vogelfamilie
 Ibis (Hotel), eine Hotelmarke
 Ibis (Zeitschrift) (International Journal of Avian Science), ein Journal für Ornithologen
 Automobiles Ibis, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Ibis (Ovid), ein Werk des römischen Dichters Ovid
 Rufzeichen der Polizeihubschrauberstaffel Hessen, siehe Polizeihubschrauber #Liste der Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei und Landespolizeien
 eine israelische Eliteeinheit Maglan ( für Ibis)
 HMS Ibis (U99), eine Sloop der britischen Marine

IBIS steht für:
 ICAO Bird Strike Information System, eine Datenbank zum Thema Vogelschlag in der Luftfahrt
 Integriertes Bordinformationssystem, ein Bordrechner in öffentlichen Verkehrsmitteln
 Interconnection Bus for Integrated Sensors, ein Bussystem insbesondere für die Anbindung von Sensoren
 Input/Output Buffer Information Specification, ein Modell zur Simulation von integrierten Halbleitern
 Integriertes Börsenhandels- und Informations-System, ein elektronisches Wertpapierhandelssystem und Vorgänger des Xetra
 Issue-Based Information System, Notation zur Planung und Koordination von Entscheidungsprozessen 
 In Body Image Stabilization, ein ins Kameragehäuse eingebauter Bildstabilisator

Siehe auch:
 Ibisfliege (Atherix ibis)
 Heiliger Ibis

IBIS